Роберт Иванович Сту́руа (, 1918—1982) — советский грузинский художник.  народный художник Грузинской ССР.

Биография 
Родился 4 мая 1918 года. В 1939 году Роберт Стуруа учился в МГАХИ имени В. И. Сурикова. Им созданы такие работы, как «Праздник победы» — роспись плафона в зале Театра имени А. Р. Церетели в Чиатуре (1945—1950), «Дружба народов» — роспись плафона в Доме культуры села Шрома Озургетского района (1957—1960), «Добро побеждает зло» — роспись в Доме культуры шахтеров в Ткибули и многие другие произведения. Активно работал и в книжной графике. Его перу принадлежат иллюстрации к произведениям И. Г. Чавчавадзе и Важи Пшавела.
Художником созданы в разные годы произведения живописи — портреты, пейзажи, картины религиозной тематики.

Умер в 1982 году. Похоронен в Тбилиси в Дидубийском пантеоне.

Семья 
 отец — Вано Стуруа, профессиональный революционер, нарком земледелия Грузинской ССР
 жена — Цуца (Маквала) Болквадзе
 сын — Р. Р. Стуруа

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за роспись плафона в театре города Чиатура
 народный художник Грузинской ССР

Ссылки 
Стуруа Роберт Иванович 04.05.1916 — 

Народные художники Грузинской ССР
Художники СССР
Художники Грузии
Члены Союза художников СССР
Похороненные в Дидубийском пантеоне